Финансы и кредит — многозначное название.

 Финансы и кредит — украинский коммерческий банк. 
 Финансы и кредит — российский журнал.